In het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002 werd gestreden om het FIM-wereldkampioenschap in de wegraceklassen MotoGP, 250 cc en 125 cc. Het was het 54e seizoen van deze kampioenschappen. In de 250 cc- en 125 cc-klassen werd voor de 54e keer om de titel gestreden; de MotoGP was in 2002 de opvolger van de 500 cc-klasse.

Kalender

MotoGP

250 cc

125 cc